La palabra rapel o rápel puede referirse a:

 rápel o rapel, técnica de descenso por cuerda;
 rápel (mercadotecnia), técnica de descuento especial en mercadotecnia;
 Lago Rapel, principal lago artificial de Chile;
 Río Rapel, río chileno que alimenta al anterior lago;
 Rapel (Chile), pueblo de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Chile.
 Central hidroeléctrica Rapel, central hidroeléctrica en el río Rapel, en Chile.
 Río Rapel (Los Molles), un afluente del río Grande de la cuenca del río Limarí, en Chile. Su cauce superior es llamado Río Los Molles.